Dvojka má více významů:

 2 (číslo) – číslo
 Skautské středisko Dvojka Praha, jeho součástí je oddíl Pražská Dvojka
 Pražská Dvojka – 2. oddíl skautů Praha, jehož dlouholetým vůdcem byl Jaroslav Foglar
 ČT2 – též Dvojka – jeden z kanálů České televize
 Český rozhlas Dvojka – stanice Českého rozhlasu
 Dvojka (televizní kanál) – jeden z kanálů Slovenské televize
 Dvojka (broková zbraň) – brokovnice s hlavněmi umístěnými vedle sebe 
 Dvojka (film) – český film (2009)
 jeden z karetních listů
 dvojice

Související články 
 duo
 tandem
 dvojčata
 dvojrole

Externí odkazy